Бумага верже ( — полосатая) — белая или цветная бумага с ярко выраженной, видимой на просвет, сеткой из частых полос, пересечённых под прямым углом более редкими полосами. Частые полосы называются вержерами, частота их расположения — по 5—8 на 1 см, более редкие полосы называются понтюзо (), они отстоят друг от друга на 2—2,5 см. След от полос рельефно виден на поверхности бумаги лишь с одной стороны. Изначально верже изготовлялась из льняного и пенькового тряпья, отличалась высокой прочностью.

Точное время появления этого сорта бумаги в России неизвестно, однако в своё время верже не считалась редкой, так как на ней напечатано большинство русских книг XVIII — начала XIX века.

Кроме того, верже широко использовалась и для изготовления форзацев книг. В России вплоть до конца XIX века бумага верже именовалась комментарной, очевидно, по названию первого русского научного журнала «Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae» (издавался с 1728 года), выпускавшегося Императорской академией наук на бумаге этого сорта.

Во второй половине XIX — начале XX века бумага верже вырабатывалась из чистой целлюлозы, без древесины, что обусловило её высокие потребительские свойства, и считалась высокосортной, используясь преимущественно для изготовления малотиражных и подарочных изданий.

В настоящее время бумага верже используется в официальной дипломатической (нотной) переписке, а также для официальной переписки (в основном на высоком и высшем уровне) в ряде министерств и ведомств.

Литература 

 Сиренов А. В. Датировка рукописей по маркировочным знакам бумаги: Учебное пособие к курсу «Русская палеография» // Рогулин Н. Г., Назаренко К. Б., Сиренов А. В. Специальные курсы по источниковедению истории России. — , 2005. — С. 3-57.

Бумага